Москальчук:

Персоналии 
 Москальчук, Григорий Мартынович (1920—1957) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Москальчук, Никита Андреевич (1902—1943) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Населённые пункты 
 Москальчук — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.